Jan Krupski – polski szlachcic herbu Korczak
 Jan Krupski – dziekan lwowski
 Jan Krupski (ur. 1924) – taternik, ratownik górski